Anton Lechner (1907–1975) – członek SS i NSDAP, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, niemiecki zbrodniarz wojenny
 Erika Lechner (ur. 1947) – włoska saneczkarka
 Heinrich Lechner (1901–?) – cywilny pracownik niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, niemiecki zbrodniarz wojenny
 Kurt Lechner (ur. 1942) – niemiecki polityk
 Leonhard Lechner (ok. 1550–1606) – niemiecki kompozytor
 Ödön Lechner (1845–1914) – węgierski architekt